Kontny ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Kontny (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Frank Kontny (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Georg Kontny (1814–1873), deutscher Arzt und Kommunalpolitiker
 Josef Kontny (* 1963), deutscher Eishockeytorhüter
 Mario Kontny (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Oliver Kontny (* 1974), deutscher Übersetzer